Philippe Chevallier (1956-), humoriste français ;
 Philippe Chevallier (1961-), cycliste français ;
 Philippe Chevallier (1974-), philosophe français.